Cardo blanco puede referirse a:

El nombre común de la planta Carlina corymbosa.
El nombre común de la planta Cirsium arvense.
El nombre común de la planta Cnicus benedictus.
El nombre común de la planta Cynara cardunculus.
El nombre común de la planta Eryngium bourgatii.
El nombre común de la planta Eryngium campestre.
El nombre común de la planta Ilex aquifolium.
El nombre común de la planta Picnomon acarna.
El nombre común de la planta Silybum marianum.
El nombre común de la planta Verbascum thapsus.